Reineking ist der Familienname folgender Personen:

 James Reineking (1937–2018), amerikanischer Bildhauer
 Karl Reineking (1903–1936), deutscher Staatsbeamter
 Ulrich Reineking (1949–2009), deutscher Journalist und Kabarettist